Hold Me Closer может означать: 

 «Hold Me Closer» — песня шведской певицы Корнелии Якобс 2022 года.
 «Hold Me Closer» — песня британского певца Элтона Джона и американской певицы Бритни Спирс 2022 года.